

Aardrijkskunde

Verenigd Koninkrijk
Stratton (Dorset), plaats en civil parish in het Engelse graafschap Dorset
Stratton-on-the-Fosse, plaats en civil parish in het Engelse graafschap Somerset
Stratton St Margaret,  civil parish in het Engelse graafschap Wiltshire

Verenigde Staten
Stratton (Colorado), plaats in de Amerikaanse staat Colorado
Stratton (Nebraska), plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
Stratton (Ohio), plaats in de Amerikaanse staat Ohio

Personen met de achternaam Stratton
Dennis Stratton, Brits gitarist
Hank Stratton, Amerikaans acteur
Julius Adams Stratton, Amerikaans onderwijsdeskundige
Sharleen Stratton, Australisch schoonspringster

Film/Televisie
Stratton (film), Britse film uit 2017

Zie ook 
Stretton (doorverwijspagina)